Новино — название населённых пунктов в России:

 Новино — деревня в Кольчугинском районе Владимирской области.
 Новино — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Новино — деревня в Ивановском районе Ивановской области.
 Новино — деревня в Фурмановском районе Ивановской области.
 Новино — деревня в Судиславском районе Костромской области.
 Новино — деревня в Островском районе Псковской области.